

Geografia 
 Nanda – circoscrizione rurale della Tanzania

Persone 
Nanda – attrice indiana
 Nandā (nota come Sundarī Nandā o Sundarī) – monaca buddhista, sorellastra del Buddha
 Nanda (noto come Sundarananda) – monaco buddhista, fratellastro del Buddha

Altro 
 Nanda – famiglia reale del regno Magadha